Castendyk steht für:
 Bruno Castendyk (1771–1814), deutscher Jurist und Ratsherr/Senator in Bremen 
 Gerhard Castendyk (1769–1801), deutscher Jurist und Ratsherr/Senator in Bremen
 Johann Heinrich Castendyk (1795–1833), deutscher Jurist und Amtmann von Bremerhaven
 Oliver Castendyk (* 1960), Stiftungsprofessur für öffentliches und privates Medienrecht an der Universität Potsdam 

Siehe auch:
 Castendyck
 Kastendiek